Baker kan syfta på:

 Baker (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Baker (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Baker – en deltest inom kärnvapentesten Operation Crossroads
 Baker Gurvitz Army – engelsk rockgrupp 1974–1976
 Baker Street – gata i London
 Baker Street (Londons tunnelbana) – tunnelbanestation
 The Baker Street Irregulars – sällskap för Sherlock Holmes-entusiaster
 Hobey Baker Award – amerikansk utmärkelse till bästa ishockeyspelare på collegenivå
 Ma Baker – poplåt från 1977 av västtyska gruppen Boney M, handlar om bankrånaren Ma Barker
 Martin-Baker – brittisk tidigare flygplanstillverkare, senare tillverkare av flygplansstolar

Geografi

USA 

 Baker, Louisiana – ort, Louisiana, East Baton Rouge Parish, 
 Baker, Kalifornien – ort, Kalifornien, San Bernardino County, 
 Baker, Montana, countyhuvudort, Fallon County,

Se även
 Baker County – flera

Se även 
 Mount Baker - flera